Dom Śląski w Krakowie – kamienica na rogu ulic: Królewskiej i Pomorskiej w Krakowie
 Schronisko Górskie „Dom Śląski” – schronisko turystyczne w Karkonoszach